Фарни:

 Топоним
 Фарни (Fahrni) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

 Фамилия
 Фарни, Анри (Farny; 1847—1916) — американский художник и иллюстратор французского происхождения.
 Фарни, Ханс (Fahrni; 1874—1939) — швейцарский шахматист и шахматный теоретик. Шахматный литератор.